Herrera ist
 Herrera (Familienname), ein Familienname – siehe dort auch zu Namensträgern

Herrera heißen die Orte
 Herrera (Asunción), ein Stadtteil von Asunción, Paraguay
 Provinz Herrera in Panama
 Herrera (Entre Ríos) in Argentinien
 Herrera (Santiago del Estero) in Argentinien
 Herrera (Spanien)
 Herrère in Frankreich auf Okzitanisch

Siehe auch:
 Alto De Las Herrera, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Flughafen Enrique Olaya Herrera
 Herrera-Stil (spanisch: „Estilo Herreriano“; auch Desornamentado-Stil genannt), Bezeichnung für einen spanischen Architekturstil der Spätrenaissance
 Kloster Herrera (Santa María de Herrera; Ferraria), ehemalige Zisterziensermönchsabtei in Spanien